Takács ist ein ursprünglich berufsbezogener ungarischer Familienname mit der Bedeutung „Weber“, analog dem häufigen deutschen Familiennamen. Außerhalb des ungarischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-ungarische Form Takacs auftreten.

Namensträger 
 András Takács (1945–2015), ungarischer Radrennfahrer
 Boglárka Takács (* 2001), ungarische Leichtathletin
 Christoph Takacs (* 1963), österreichischer Journalist und TV-Moderator
 Géza Takács (1899–1964), ungarischer Fußballspieler

 Jenő Takács (1902–2005), österreichischer Komponist und Pianist

 Júlia Takács (* 1989), Leichtathletin in der Disziplin Gehen
 Jusztin Nándor Takács (1927–2016), ungarischer Geistlicher, Bischof von Székesfehérvár
 Károly Takács (1910–1976), ungarischer Sportschütze
 Kata Takács (* 1991), österreichische Basketballspielerin
 Klára Takács (1945–2017), ungarische Opern- und Konzertsängerin
 Lajos Takács (1924–2015), ungarisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Manuel Takacs (* 1986), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Marcell Takács (* 1989), ungarischer Fußballspieler
 Michael Takàcs (* 1968), österreichischer Polizist, Beamter
 Orsolya Takács (* 1985), ungarische Wasserballspielerin

 Tibor Takács (* 1954), ungarischer Filmregisseur

Siehe auch 
 Takats

Weblinks 
 Takács auf wiktionary.org (engl.)

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Ungarischer Personenname